Mese steht für:
 Mese, Gemeinde in der Lombardei, Italien
 Мезе, bulgarische Vorspeise, siehe Mezze #Verbreitung und Bezeichnungen
 Mese (Konstantinopel), Hauptstraße im antiken und mittelalterlichen Konstantinopel
 antiker Name einer Felseninsel vor der Nordwestküste von Kreta, heute Imeri Gramvousa
 antiker Name einer Insel der Stoichaden vor der französischen Küste, vermutlich Porquerolles

Siehe auch:
 Meese